Казобон, Исаак де (1559—1614) — швейцарский филолог
 Казобон — кантон во Франции, департамент Жер
 Казобон — коммуна во Франции, департамент Жер
 Казобон — персонаж романа «Маятник Фуко» итальянского писателя Умберто Эко